Ротбах () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Правый приток Рейна. Площадь бассейна реки составляет 51,564 км². Длина реки — 21,9 км.

В верхнем течении река протекает по территории природного заповедника Grafenmuehle, а затем заповедников «» и «», являясь границей между последними. Далее река пересекает территорию природного парка «». При впадении в Рейн расположен замок на воде Хаус-Вонунг.

Примечания 

Притоки Рейна
Реки Северного Рейна-Вестфалии